

Espanha 
Catedral de Mondoñedo
Catedral de Santa Maria de Pamplona
Catedral de Santander
Catedral de Segóvia
Catedral de Toledo
Catedral de Valência
Catedral de Valladolid
Catedral de Xaém

França 
Catedral de Ajaccio — na Córsega
Catedral de Clermont-Ferrand

Itália

México 
Catedral Metropolitana da Cidade do México
Catedral de Guadalajara

Portugal 
Sé Catedral de Évora
Sé do Funchal
Sé do Porto
Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Elvas) — antiga catedral

Rússia 
Catedral da Santa Assunção (Makhachkala) — no Daguestão
Catedral da Dormição (Moscovo)
Catedral e Mosteiro da Assunção (Sviyazhsk) — no Tartaristão
Mosteiro da Trindade-São Sérgio — cujo conjunto inclui a Catedral da Assunção; em Sergiev Posad
Catedral da Dormição (Vladimir)

Outros países 
Catedral de Speyer — na Alemanha
Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção (Mariana) — em Minas Gerais, Brasil
Catedral de Bagrati — ou Catedral da Dormição; em Cutaisi, Geórgia
Catedral de Porto Príncipe — no Haiti
Catedral da Assunção (Thurles) — Irlanda
Catedral de Tânger — em Marrocos
Catedral de León (Nicarágua)
Catedral Metropolitana de Assunção — no Paraguai
Basílica-catedral da Assunção da Virgem Maria (Włocławek) — na Polónia

Desambiguações de templos